Az Úrvalsdeild 1962-es szezonja volt a bajnokság ötvenegyedik kiírása. A bajnokságban 6 csapat vett részt, a győztes a Fram lett. Ez volt a klub tizennegyedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1962

1962
Izland 1